VSAT steht für:

 Very Small Aperture Terminal, Satellitenempfänger und -sender mit Antennen (aperture) für satellitengestützte Kommunikation
 Valstybės sienos apsaugos tarnyba, litauischer Grenzschutz, siehe Staatsgrenzschutzamt am Innenministerium der Republik Litauen

Abkürzung